Винден:
 Винден — населённый пункт (ортшафт в общине Пёльс-Оберкурцхайм) в Австрии, в федеральной земле Штирия (земля) округ Мурталь.
 Винден — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Винден — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
Винден — вымышленный городок в Германии из сериала "Тьма".

См. также 
 Винден-ам-Зе
 Винден-им-Эльцталь